В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Джанет Ньюберрі здобула титул, у фіналі перемігши Ренату Томанову 6-3, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Кеті Мей (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Леслі Гант (2-ге коло)

 Джанет Ньюберрі (Переможниця)
 Пем Тігуарден (чвертьфінал)
 Маріс Крюгер (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)